Байтал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байтал — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Байтал — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.